Вешкайма:

 Вешкайма — посёлок городского типа, административный центр Вешкаймского района Ульяновской области России.
 Вешкайма — село в Вешкаймском районе Ульяновской области России.
 Вешкайма — река в России, протекает в Ульяновской области, Пензенской области, Республике Мордовия.